Erbmühle ist ein deutscher  Ortsname:
 Erbmühle, Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt i.d. OPf., Bayern, Deutschland
 Erbmühle, bis 1938 Uklanken, Ort im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Uklanka, in Mojtyny, Gmina Piecki, aufgegangene Ortschaft im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen